

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Monl“ beginnt.

Monl 



Monla 
 Monlaur, Yvonne (1935–2017), französische Schauspielerin

Monle 
 Monléon, Albert-Marie de (1937–2019), französischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Meaux
 Monley, Eva (1923–2011), deutsch-kenianische Filmproduzentin, Location Scout und Produktionsleiterin
 Monlezun, Jean Justin (1800–1859), französischer Kanoniker und Amateurhistoriker

Monlu 
 Monluc de Balagny, Jean de (1553–1603), französischer Aristokrat und Militär, Marschall von Frankreich
 Monluc, Adrien de (1571–1646), französischer Militär und Dichter